L'expression HAARP peut désigner :
 le High frequency active auroral research program, programme scientifique et militaire américain ;
 un album live du groupe de rock britannique Muse, enregistré lors d'un concert à Wembley.
 un groupe de musique metal/sludge de la Nouvelle-Orléans.